Список історичних населених місць Луганської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Луганська область
Населені пункти Луганської області
Історія Луганської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів